Grubenmühle ist ein Ortsname:
 Grubenmühle (Petersberg), Ortsteil der Stadt Petersberg, Landkreis Fulda, Hessen
 Grubenmühle (Simmershofen), Ortsteil der Gemeinde Simmershofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Försterei Grubenmühle, Wohnplatz der Stadt Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Siehe auch:
 Grubmühle
 Grubmühl